Christian (lutador) — lutador canadense
 Christian Corrêa Dionísio — futebolista brasileiro, conhecido como Christian
 Chrystian — cantor brasileiro

Geografia 
 Condado de Christian (Illinois)
 Condado de Christian (Kentucky)
 Condado de Christian (Missouri)

Outros 
 Christian, o leão

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de prenomes